

Toponyme 

 Bouira, commune en Algérie ;
 , daïra en Algérie ;
 Wilaya de Bouira, wilaya en Algérie ;
 Communes de la wilaya de Bouira, communes en Algérie ;
 Daïras de la wilaya de Bouira, daïras en Algérie ;
 Bouira Lahdab, commune en Algérie ;
 Université Mohand Oulhadj de Bouira, université en Algérie ;
 Mosquée de Bouira, mosquée en Algérie ;
 Gare de Bouira, gare en Algérie ;
 Stade olympique de Bouira, stade de football en Algérie ;

Voir aussi 
 Liste des noms berbères
 Liste de prénoms kabyles
Patronyme algérien
Homonymie de patronyme